Beaman Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beaman Hill (Massachusetts)
 Beaman Hill (New Hampshire)
 Beaman Hill (New York)